Rötelspitze ist der Name folgender Berge:

 Spronser Rötelspitze, 2.625 m, Texelgruppe, Südtirol
 Lazinser Rötelspitze, 3.037 m, Texelgruppe, Südtirol
 Rötelspitze, 3.026, Ortler-Alpen, Schweiz/Südtirol, siehe Rötlspitze